Юдіна Валентина Василівна — українська музикознавиця.
 Юдіна Ілона Вікторівна — українська волейболістка, майстер спорту України міжнародного класу. Бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Юдіна Марія Веніамінівна — радянська піаністка

Юдіна — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Юдіна — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Юдіно

Російські прізвища